Arsenal har flere betydninger:

 Arsenal – et anlæg for konstruktion, reparation, opbevaring og uddeling af våben og ammunition
 Arsenal F.C. – engelsk fodboldklub
 Arsenal FC-rekorder – registrerede klubrekorder
 Arsenal Stadium – tidligere stadion for den engelske fodboldklub Arsenal F.C. beliggende i Highbury
 Arsenalet (Frederiksværk) – bygning i Frederiksværk
 Arsenalet (Venedig) – et område med historiske skibsværfter og våbensmedjer i Venedig
 Arsenal (film fra 1929), en sovjetiske stumfilm